Zafrona är ett släkte av snäckor. Zafrona ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Zafrona